NGC 4592 (другие обозначения — UGC 7819, MCG 0-32-32, ZWG 14.91, IRAS12367-0015, PGC 42336) — спиральная галактика (Sd) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4592
Дева (созвездие)